Вердиев Аваз Гашим оглы (; 1916 — 1 мая 1945) — гвардии старший сержант, командир отделения автоматчиков 55-й гвардейской танковой бригады, 7-го гвардейского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии, 1-го Украинского фронта. Герой Советского Союза.

Биография 

Аваз Вердиев родился в 1916 году в посёлке Бюльбюля в семье рабочего. В 3-х летнем возрасте стал сиротой. Вырос в селе Гушчулар Лачинского района. В 20 лет возвратился в Баку, где работал на машиностроительном заводе имени Орджоникидзе и одновременно учился в школе рабочей молодёжи.

В 1939 году был призван в Красную Армию. В том же году получил боевое крещение во время похода в Западную Белоруссию. В 1940 году участвовал в Финской войне. В 1940 году, по окончании действительной военной службы, вернулся в Баку и продолжил работу на заводе.

С началом Великой Отечественной Войны был вновь призван в действующую армию и отправлен на фронт. Был ранен в боях под Ростовом-на-Дону. Через несколько месяцев, после госпиталя, вернулся на фронт.

В 1944 году в составе мотострелкового батальона 55-й гвардейской танковой бригады участвовал в боях за освобождение Западной Украины и Польши.

22 июля 1944 года при наступлении в район поселка Куликов (Жолковский район Львовской области) гвардии старший сержант Аваз Вердиев в обход вражеских позиций вывел своё отделение в расположение противника. В бою гвардейцы гранатами уничтожили 2 станковых пулемёта и 2 миномёта противника, обеспечили продвижение батальона.

31 июля того же года отделение Аваза Вердиева переправилось через реку Висла в районе города Баранув-Сандомерски (Польша) и захватило рубеж на левом берегу, уничтожив в бою 2 вражеских ручных пулемёта, заняло прочную оборону.

2 августа 1944 года в боях за город Сташув солдаты Вердиева подползли к огневым точкам противника и гранатами уничтожили станковый пулемёт и 3 миномёта врага. На броне танка со своими автоматчиками Вердиев ворвался в город, ещё занятый противником. Вместе с командиром танка водрузил над ратушей красное знамя и, взяв в плен двух гитлеровцев, без потерь вернулся в расположение части.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Вердиеву Авазу Гашим оглу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время штурма Целендорфа, предместья Берлина, 26 апреля 1945 года гвардии старший сержант Вердиев был тяжело ранен. Скончался 1 мая 1945 года в госпитале. Похоронен в городе Болеславец в Польше.

Память 

На родине в городах Баку и Лачин были установлены бюсты Героя, а на стене дома, где он родился — мемориальная доска.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне
 Список азербайджанцев, удостоенных звания Герой Советского Союза

Ссылки 

Военные Азербайджана
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные в Болеславеце